Чистая Грива — название населённых пунктов в России:

 Чистая Грива — село в Ельцовском районе Алтайского края.
 Чистая Грива — посёлок в Новокузнецком районе Кемеровской области.